Bogenried ist der Ortsname von

 Bogenried (Betzigau), Ortsteil der Gemeinde Betzigau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bogenried (Erdweg), Ortsteil der Gemeinde Erdweg, Landkreis Dachau, Bayern